

Еді — місто у регіоні Дебуб-Кей-Бахрі району Центральний Дебуб-Кей-Бахрі

Еді — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї